Camoensia, genre d'insectes orthoptères de la famille des  Pyrgomorphidae.
 Camoensia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.